Nordrup Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Nordrup Kirke (Ringsted Kommune) – en kirke i Nordrupøster Sogn i Ringsted Kommune
 Nordrup Kirke (Slagelse Kommune) – en kirke i Nordrupvester Sogn i Slagelse Kommune